

Personnalités

 Charles Busson (1822-1908), peintre français.
 Georges Busson (1859-1933), peintre français.
 Guillaume Busson (1885-1958), aviateur français.
 Jacques Jean Ernest Busson-Duviviers (1832-1884), homme politique français.
 Jean-Baptiste Guillaume Busson (1765-1835), homme politique français.
 Julien Busson (1717-1781), médecin français.
 Julien Busson-Billault (1823-1888), homme politique français.
 Marcel Busson (1913 - 2015), peintre français.

Odonyme 
 La rue des Trois-Frères-Busson est une rue de Lorient (Morbihan, Bretagne).

Toponyme
 Busson est une commune française du département de la Haute-Marne.

Voir aussi 
 , forme proche 

Homonymie de toponyme